Chestertown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Chestertown Historic District (Maryland), NRHP-Nr. 70000263
 Chestertown Historic District (New York), NRHP-Nr. 77000984